Амри́ш Лал Пу́ри (, ; , Джаландхар, Британская Индия — , Мумбаи, Индия) — индийский  театра и кино. Один из самых известных актёров индийского кино в амплуа злодеев. Снимался более 30 лет (дебютировал в 1970 году, а последний фильм с его участием вышел в 2006 году), фильмография артиста насчитывает в разных источниках от 275 до 400 фильмов. Снимался в Болливуде, Толливуде, Колливуде, в фильмах на языках каннада, маратхи, панджаби, малаялам, а также в Голливуде. Трёхкратный лауреат премии Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана (1986, 1997, 1998).

Биография

Ранние годы 
Амриш Пури родился в небольшом пенджабском городке недалеко от города Джаландхар в семье со средним достатком, в которой, кроме него, было ещё четверо детей.  Окончил гуманитарный  колледж в Шимле, в индийском штате Химачал-Прадеш, потом политико-экономический факультет университета и 20 лет проработал в Бомбее в Министерстве труда и в правительстве Индиры Ганди.

Ещё в школьные годы увлекался физикой, химией, а также игрой на флейте и фотографией и всегда мечтал играть в театре и кино.

Карьера в театре 

Сначала прошёл обучение в театральной труппе Абрахима Алкази, Председателя Национальной Школы Драмы, после чего режиссёр, драматург и сценарист Сатиядев Дюбей принял его в свой театр Притхви, в котором, а также в театре «Тхистар Юнит»,  Амриш Пури играл много лет, в том числе в пьесах С. Дюбея, в спектаклях «Вид с моста» по пьесе Артура Миллера, «Проделки Скапена» Мольера, и др.,  работал с такими выдающимися сценаристами и директорами, как Виджай Тендулкар и Бадал Саркар. Также Амриш Пури учился в Академии музыки, танца и драмы. В 1968 году получил свою первую театральную награду. В 60-е годы XX века Амриш Пури приобрёл известность в качестве театрального драматического актёра и был одной из ключевых фигур индийского театра, а также являлся постоянным членом компании «Театры Бомбея». Также благодаря своему характерному и легкоузнаваемому голосу много лет проработал на радио и в рекламе.

Карьера в кино 
По канонам индийской коммерческой киноиндустрии, в кино стал сниматься поздно, впервые снявшись в 38-летнем возрасте, когда многие актёры того времени уже заканчивали свои кинокарьеры. Дебютировав в кино в 1970 году, свою первую заметную роль сыграл в 1971 году в фильме .

В коммерческом индийском кинематографе в основном прославился ролями умных, хитрых и бесстрашных злодеев. Первый большой успех в кино пришёл к артисту с ролью заминдара Вир Пратап Сингха в фильме  (1980) режиссёра Бапу. В 1986 году за роль в фильме  режиссёра Субхаша Гхаи получил свою первую премию Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана, после чего неоднократно награждался этой и другими престижными национальными и зарубежными кинопремиями. Также большой популярностью пользовался фильм «Мистер Индия» (1987), а роль Могамбо на долгие годы стала своеобразной визитной карточкой артиста.

Также сыграл заметные отрицательные роли в ставших популярными индийских фильмах: «Шакти» (1982),  (1982), «Герой» (1983), «Как три мушкетёра» (1984),  (1986), «Волшебный бриллиант» (1986), «Танцуй, танцуй» (1987), «Трое разгневанных мужчин» (1989),  (1989), «Кишан и Канхайя» (1990), «Каран и Арджун» (1995), «Любовь без слов» (1997), и др. В конце кинокарьеры играл роли положительных, но строгих и придерживающихся консервативных традиций отцов семейств, в таких популярных индийских кинофильмах, как «Непохищенная невеста» (1995), «Обманутые надежды» («На чужбине», 1997), «Зубейда» («Роковая любовь») (2001),  (2001) и др.

Снимался также и в «параллельном кино» (серьёзный реалистический кинематограф, артхаус). Наряду с такими знаменитыми индийскими драматическими актёрами, как Ом Пури, Насируддин Шах, Смита Патиль, Шабана Азми, , снимался во многих фильмах таких знаменитых индийских кинорежиссёров параллельного кино, как Шьям Бенегал, , Гириш Карнад. У режиссёра Шьяма Бенегала Амриш Пури сыграл почти во всех фильмах, среди которых особенно заметными стали роли в фильмах  (1975),  (1976),  (1977).

Его колоритный типаж «злодея» не остался без внимания и голливудских продюсеров: в 1984 году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Индиана Джонс и храм судьбы», где Амриш Пури блестяще сыграл главную отрицательную роль — жреца богини Кали Мола Рама.

Смерть 

Скончался 12 января 2005 года. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, возникшее после перенесённой операции.

За два года до смерти начал писать автобиографию, но закончить не успел. Книга была закончена и подготовлена к печати журналисткой Джоти Сабхарвал и сыном актёра Радживом на основе прижизненных материалов Амриша Пури и была опубликована уже после смерти актёра в 2006 году под названием «Закон жизни» ().

Семья 
 Амриш был четвёртым ребёнком в семье, у него было два старших брата Чаман и Мадан, старшая сестра Чандраканта и младший брат Хариш.
 Старшие братья Амриша — Чаман и Мадан — тоже профессионально связаны с кинематографом, а  тоже был популярным актёром кино.
 5 января 1957 года Амриш Пури женился на Урмиле Дивекар (1957—2005). Его жена не была связана ни с театром, ни с кинематографом. Они были из разных каст, поэтому родители с обеих сторон долго были против их брака. У Амриша и Урмилы двое детей: сын Раджив (женат, по профессии моряк и бизнесмен), дочь Намрата (замужем, по профессии врач), а также четверо внуков: три мальчика и одна девочка (двое детей у Раджива и двое детей у Намраты).

Фильмография

Избранная фильмография

Награды и номинации 
(неполный перечень)

Награды 
Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана
 1986 — «Невинная жертва»
 1997 — «Разочарование»
 1997 — «Зов земли»

Другие
 1968 — Maharashtra State Drama Competition
 1979 — Sangeet Natak Akademi Award for Theatre
 1991 — Maharashtra State Gaurav Puraskar
 1994 — Sydney Film Festival, Best Actor Award (Suraj Ka Satvan Ghoda)
 1994 — Singapore International Film Festival, Best Actor Award (Suraj Ka Satvan Ghoda)
 1997 — Star Screen Award за лучшую мужскую роль второго плана («Разочарование»)
 1998 — Star Screen Award за лучшую мужскую роль второго плана («Зов земли»)

Номинации 
 1990 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана («Трое разгневанных мужчин»)
 1993 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана (Muskurahat)
 1994 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана (Gardish)
 1996 — Filmfare Award за лучшее исполнение отрицательной роли («Каран и Арджун»)
 1996 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана («Непохищенная невеста») 
 1999 — Filmfare Award за лучшее исполнение отрицательной роли («Любовь без слов»)
 2000 — Filmfare Award за лучшее исполнение отрицательной роли («Бадшах»)
 2002 — Filmfare Award за лучшее исполнение отрицательной роли («Беглецы»)

Примечания

Ссылки 
 Биография кумиров № 128 «Амриш Пури». Телеканал «Индия ТВ»
 Амриш Пури // NEWSru.com (Культура)
 Амриш Пури // Афиша.ру

Лауреаты Filmfare Awards
Умершие от внутримозгового кровоизлияния
Актёры кино на маратхи